Anıttepe (türkisch: „Hügel des Denkmals“) bezeichnet als geografischer Begriff
 Anıttepe (Ömerli), ein Dorf in der Provinz Mardin
 Anıttepe, einen Hügel am Anıtkabir